Сергей Тихонов:
  (род. 1961) — украинский политик.
 Тихонов, Сергей Викторович — депутат сената парламента Казахстана I созыва.
 Тихонов, Сергей Константинович (1921—1992) — советский театральный актёр и педагог.
 Тихонов, Сергей Михайлович (1950—1972) — советский юный актёр.
 Тихонов, Сергей Сергеевич (род. 1982) — российский фехтовальщик.